Wcześniejsze Yan (前燕, Qiányàn, 337–370)
 Późniejsze Yan (后燕/後燕, Hòuyàn, 384–407/9)
 Dynastia Yan (rebelia An Shi) (燕, Yān, 756–763)